Österdahl ist der Familienname folgender Personen:

 Maire Österdahl (* 1927), finnische Weitspringerin und Sprinterin
 Martin Österdahl (* 1973), schwedischer Autor und Fernsehproduzent